Portage County er navnet på 2 counties i USA:

 Portage County, Ohio
 Portage County, Wisconsin